(1959-), historien américain.
 Seth Klarman (1957-), milliardaire américain.
Patronyme anglais